Die Saisonbilanzen von Alemannia Aachen zeigen für jede Saison die Liga, die Platzierung, das Torverhältnis, die Zahl der erreichten Punkte sowie das Abschneiden im Tschammer- bzw. DFB-Pokal an. Für einige Spielzeiten werden zusätzlich, sofern bekannt, noch die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen sowie der erfolgreichste Torschütze angegeben. Grün markierte Platzierungen kennzeichnen einen Aufstieg während rot markierte Platzierungen auf Abstiege hinweisen. Bei gelb markierten Platzierungen hat sich die Mannschaft für eine Aufstiegsrunde qualifiziert. Fett geschriebene Spielernamen weisen darauf hin, dass der Spieler Torschützenkönig seiner Liga wurde. Unter „Level“ wird angedeutet, in welcher Liga die Alemannia in der jeweiligen Saison gespielt hat. Eine römische „I“ steht für die höchste Spielklasse seiner Zeit.

Alemannia Aachen wurde am 16. Dezember 1900 als FC „Alemannia“ gegründet. Nach der Fusion mit dem Aachener TV 1847 am 17. September 1919 hieß der Verein Aachener TSV Alemannia 1847. Am 26. Januar 1924 trennten sich beide Klubs wieder, und der Verein erhielt seinen heutigen Namen Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900 e. V.

Seit 1933 ist die Alemannia 13-mal auf- oder abgestiegen. Die erfolgreichsten Bundesligaspielzeit war die Saison 1968/69, die der Verein als Vizemeister abschließen konnte. Im DFB-Pokal erreichte die Mannschaft 2004 das Finale, was eine Teilnahme im UEFA-Pokal bedeutete.

In der nunmehr 120-jährigen Vereinsgeschichte, davon seit 1904 an Meisterschaftsspielen teilnehmend, spielte die Alemannia 57 Mal erstklassig, 41 Mal zweitklassig, 10 Mal drittklassig und seit der Saison 2013/14 viertklassig.

Saisonbilanzen

Bis 1933

1933 bis 1945: Fahrstuhlmannschaft zwischen Gauliga und Bezirksklasse

1945 bis 1963: Oberliga West

1963 bis 1974: Zwischen Bundesliga und Regionalliga

1974 bis 1990: 2. Bundesliga

1990 bis 1999: Ein knappes Jahrzehnt Amateurfußball

1999 bis 2011: 2. Bundesliga und kurzfristige Bundesliga-Rückkehr

Seit 2011: Absturz in die 4. Liga

Literatur

Weblinks 
 Oche Hoppaz Online ausführliches Saisonarchiv der Alemannia

Einzelnachweise 

Alemannia Aachen
Aachen Alemannia Saisonbilanzen